Chiesa di San Carlo al Corso a Roma
Chiesa di San Carlo al Corso a Milano
Chiesa di San Carlo al Corso a Noto